Het WTA-tennistoernooi van Hawaï (officieel Big Island Championships) van 2001 vond plaats van maandag 10 tot en met zondag 16 september 2001 in de Amerikaanse plaats Waikoloa op het Hawaïaanse eiland Hawaï ("Big Island"). Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Het tweede reekshoofd, Sandrine Testud uit Frankrijk, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Belgische Justine Henin, die tijdens de tweede set de handdoek in de ring moest gooien, wegens een dijbeenblessure. Testud won aldus haar derde, en laatste, WTA-titel, de enige van dat jaar. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De andere Belgische deelneemster, Els Callens, was als lucky loser tot het hoofdtoernooi toegelaten – daar verloor zij meteen haar eersterondepartij.

Nederlandse dames speelden niet mee.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als tweede geplaatste Sloveense duo Tina Križan en Katarina Srebotnik won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Els Callens en Nicole Pratt in twee sets. Het was hun vierde, en laatste, gezamen­lijke titel. Križan had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; Srebotnik ook één.

De Belgische Callens was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hawaï 2001
Hawaï